Чемпионат мира по фигурному катанию 1972 года был проведён Международным союзом конькобежцев 3—8 марта в Калгари (Канада). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали победители предыдущего чемпионата: среди женщин представитель Австрии Беатрис Шуба, среди мужчин представитель Чехословакии Ондрей Непела, среди пар  представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

* WD = снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Фигурное катание
Мир1972
Март 1972 года